Харлем либо Гарлем (передача на русский язык варьируется):

Географические объекты 
 Гарлем — район в Нью-Йорке
 Харлем — город и община на западе Нидерландов.
 Харлем — город в Джорджии.
 Харлем — город в Монтане.
 Харлем — город во Флориде.
 Харлем — пролив в Нью-Йорке, соединяющий Ист-Ривер с Гудзоном.

Прочее 
 «Харлем» — бывший нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Харлем.
 Харлем Брунтланн, Гру (род. 1939) — норвежский общественный и политический деятель, премьер-министр Норвегии.